2011 год был объявлен Организацией Объединённых Наций Международным годом химии.

События 
 24—30 июля. В Мельбурне (Австралия) состоялся XVIII Международный ботанический конгресс.
 Численность населения Земли достигла 7 миллиардов.

Достижения человечества

Январь 
 6 января:
 опубликована работа с доказательствами существования на Луне раскалённого ядра диаметром 330—360 километров.
 опубликованы данные об открытии останков самой древней звезды, известной науке.
 10 января — с помощью телескопа Кеплер открыта первая каменистая экзопланета (Kepler-10 b).
 11 января — в рамках Слоановского цифрового обзора неба астрономы опубликовали самое детализированное изображение неба на сегодняшний момент.
 13 января — астрономы высчитали, что у Млечного Пути имеется тёмная галактика-спутник массой около 10 миллиардов Солнц, получившая название Galaxy X.
 18 января — измерена точная температура (3200 °C) самой горячей планеты (WASP-33 b), известной на данный момент.
 26 января:
 астрономы определили, что в 2009 году с Юпитером столкнулся астероид.
 опубликована статья об открытии самой далёкой и самой древней галактики UDFj-39546284, известной на данный момент науке.

Февраль 
 1 февраля — опубликован отчёт об открытии орбитальным телескопом WISE 33 тысяч новых астероидов и 20 комет в Солнечной системе.
 2 февраля — объявлено об открытии телескопом Кеплер 1235 экзопланет, 68 из которых по массе и размерам сравнимы с Землёй.
 3 февраля — опубликована работа об открытии животного с самым большим количеством генов. Им оказался речной рачок дафния.
 8 февраля — в проекте распределенных вычислений PrimeGrid открыто обобщённое число Ферма 145310262144+1 (1 353 265 цифр).
 11 февраля — впервые открыты петроглифы на Восточном Тиморе. Их возраст оценивается в 10—12 тысяч лет.
 24 февраля:
 успешный старт шаттла Дискавери по программе «STS-133».
 в проекте распределенных вычислений PrimeGrid открыто наибольшее на данный момент обобщённое простое число Вудала 404882×43404882−1 (661 368 цифр).
 28 февраля — в Японии прошёл первый в мире марафонский забег, участие в котором принимали роботы.

Март 
 1 марта:
 объявлено об открытии ранее неизвестного радиопульсара (J1952+2630) в рамках проекта добровольных распределенных вычислений Einstein@Home.
 в проекте распределенных вычислений PrimeGrid открыто простое число 3×27033641+1 (2 117 338 цифр).
 5 марта — учёные на опыте обосновали непротиворечивость перемещений в прошлое с помощью машины времени, однако как оказалось, природа может обороняться от попыток переписать историю.
 8 марта — в проекте распределенных вычислений PrimeGrid открыто обобщённое число Ферма 40734262144+1 (1 208 473 цифры).
 14 марта:
 учёные обнаружили окаменелости инопланетных бактерий в метеоритах, однако они пока не уверены, что это именно бактерии на 100 %, но это очередной раз косвенно доказывает, что жизнь распространена не только на Земле, но и по всей Вселенной.
 учёные установили, что изотиоцианат, который вызывает смерть раковых клеток, содержится в брокколи, цветной капусте и в некоторых других видах семейства капустных.
 18 марта
 Автоматическая межпланетная станция MESSENGER вышла на орбиту Меркурия.
 Автоматическая межпланетная станция New Horizons пересекла орбиту Урана после пятилетнего путешествия. Корабль Вояджер-2 преодолел это расстояние в 1986 году за 8 лет.
 21 марта — в Канаде созданы биоразлагаемые наночастицы, которые могут находить и уничтожать раковые клетки.

Апрель 
 5 апреля — успешно стартовал с космодрома Байконур Союз ТМА-21 с персональным именем Юрий Гагарин в честь 50-летия первого полёта человека в космос.
 22 апреля — на Большом адронном коллайдере установлен новый мировой рекорд пиковой светимости для адронных коллайдеров — 4,8 см−2·с−1 (детектор ATLAS) и 4,4 см−2·с−1 (детектор CMS). Ранее обладателем рекорда являлся протон-антипротонный коллайдер Тэватрон. В настоящее время пиковая светимость достигла ещё больших значений.
 24 апреля — в журнале «Nature» опубликованы результаты экспериментов на установке RHIC, согласно которым в них впервые в мире наблюдалось образование антигелия-4.

Май 
 2 мая — физикам из CERN, входящим в коллаборацию , удалось удержать несколько тысяч атомов антивещества (антиводорода) на протяжении 1000 секунд в специальной магнитной ловушке при температуре ниже 0,5 K.
 3 мая — исследователи пришли к выводу, что древние вымершие гоминиды Paranthropus boisei питались преимущественно травой, конкурируя за ресурсы со жвачными животными, а не с другими гоминидами.
 4 мая:
 Найдена окаменелость очень крупного муравья вида Titanomyrma lubei, одного из самых крупных известных науке на данный момент.
 Опубликованы результаты моделирования звёздных потоков Стрельца, Сироты и GD-1, получанные в рамках проекта добровольных распределенных вычислений MilkyWay@Home.
 5 мая — впервые прочитан геном представителя споровых сосудистых растений, плауна Selaginella moellendorffii.
 11 мая — шведские учёные смогли установить группу белков, заблокировав выработку которых, можно изменить работу митохондрий, тем самым увеличивать продолжительность жизни клетки, замедляя процессы старения.
 12 мая — американские астрономы обнаружили у Млечного пути новый рукав, который является продолжением рукава Щита-Центавра.
 16 мая — старт шаттла Индевор по программе «STS-134».
 24 мая — австралийские учёные провели уникальный эксперимент с участием двух роботов: роботы сами придумали себе язык и маршрут действия, а также сами составили карты своего перемещения, более того, они смогли понимать друг друга и указывать друг другу нужный маршрут.
 26 мая — Равенство нулю электрического дипольного момента электрона проверено с точностью 10−27 ·см.

Июнь 
 10 июня — запущен научный спутник Aquarius, предназначенный для составления первой в мире карты распределения солей в Мировом океане.
 13 июня — в проекте распределенных вычислений PrimeGrid открыто наибольшее известное на данный момент факториальное простое число 110059!+1 (507 082 цифры).
 15 июня — удалось создать нейропротез, выполняющий работу, которая в естественных условиях выполняется нейронами. Вставленные в мозг крысы электроды смогли поддерживать долговременную память.
 23 июня — в проекте распределенных вычислений PrimeGrid открыты простые числа Прота 7333×2138560+1 (41 716 цифр) и 9×22543551+1 (765 687 цифр).
 28 июня — старт шаттла Атлантис по программе «STS-135».

Июль 
 1 июля — учёные смогли вывести бактерию с ядовитой ДНК, что лишний раз подтверждает, что жизнь может приспособиться к любым условиям.
 2 июля — в проекте распределенных вычислений PrimeGrid открыто простое число Прота 3771×2221676+1 (66 736 цифры).
 6 июля — объявлено об открытии трёх ранее неизвестных радиопульсаров (J1322-6321, J1817-1937 и J1840-0644) в рамках проекта добровольных распределенных вычислений Einstein@Home.
 10 июля — в проекте распределенных вычислений PrimeGrid открыто простое число Прота 4479×2226618+1 (68 223 цифры).
 12 июля — объявлено об открытии ещё одного радиопульсара (J1455-5922) в рамках проекта добровольных распределенных вычислений Einstein@Home.
 16 июля — исследовательский зонд Dawn вышел на орбиту вокруг второго по величине астероида Солнечной системы Весты и стал первым в истории искусственным спутником в Главном поясе астероидов.
 18 июля — с космодрома Байконур стартовал российский 10-метровый радиотелескоп «Спектр-Р».
 18 июля — объявлено об открытии ещё одного радиопульсара (J1644-4409) в рамках проекта добровольных распределенных вычислений Einstein@Home.
 26 июля — объявлено об открытии ещё одного радиопульсара (J1755-3331) в рамках проекта добровольных распределенных вычислений Einstein@Home.

Август 
 4 августа — объявлено о завершении подпроекта Euler, выполняемого в рамках проекта добровольных распределенных вычислений yoyo@home. В ходе выполненных расчётов найдено 196 новых решений для обобщения гипотезы Эйлера на случай (6, 2, 5).
 5 августа — опубликован препринт статьи об обнаружении льда на карликовой планете, имеющей неофициальное название Белоснежка.
 5 августа — старт космического аппарата «Юнона», предназначенного для исследования магнитного поля и атмосферы Юпитера.
 9 августа — учёные подтвердили внеземную природу частей ДНК в метеоритах, таким образом научно доказано, что падение метеоритов могло привести к зарождению жизни на Земле.
 12 августа — опубликована работа об открытии графена в Магеллановых облаках.
 18 августа — опубликован пресс-релиз, посвящённый карте движения антарктического льда, впервые составленной учёными.
 19 августа — объявлено об открытии ещё трёх радиопульсаров (J1619-4202, J1811-1047 и J1838-1848) в рамках проекта добровольных распределенных вычислений Einstein@Home.
 21 августа — опубликована статья об открытии древнейших органических окаменелостей, возраст которых составляет приблизительно 3,4 миллиарда лет.
 22 августа — у побережья Албании археологи обнаружили останки древнеримского торгового корабля, на борту которого находились около 300 глиняных амфор для вина.
 30 августа — найдена ещё одна потенциально обитаемая экзопланета .

Сентябрь 
 3 сентября — объявлено об открытии возможности получения красных кровяных клеток из стволовых.
 6 сентября — объявлено об открытии ещё одного радиопульсара (J1821-0325) в рамках проекта добровольных распределенных вычислений Einstein@Home.
 10 сентября — старт первого зонда в рамках программы GRAIL, целью которой является изучение гравитационного поля Луны космическими аппаратами.
 12 сентября — в проекте распределенных вычислений PrimeGrid открыто простое число Прота 25×22141884+1 (644 773 цифры).
 22 сентября — Исследовательский центр Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) заявил о том, что в ходе эксперимента OPERA были обнаружены нейтрино, которые могут двигаться со скоростью, превышающей скорость света. Однозначной трактовки полученных результатов нет. Имеется предположение, что «сверсветовая скорость» была вызвана неучтёнными релятивистскими эффектами движения спутников GPS относительно пучка нейтрино.
 29 сентября — КНР запустила свою первую орбитальную лабораторию Тяньгун-1, которая будет являться первым этапом создания полноценной орбитальной станции.

Октябрь 
 13 октября — генетики реконструировали геном возбудителя «Чёрной смерти».
 16 октября — на платформе BOINC запущен российский проект добровольных распределенных вычислений SAT@home, целью которого является решение задачи о выполнимости булевых формул.
 19 октября — Александр Йи и Сигэру Кондо рассчитали значение числа «Пи» с точностью в 10 триллионов цифр после запятой.
 27 октября — в ходе обработки новой порции данных (BRP4) Обсерватории Аресибо в рамках проекта добровольных распределенных вычислений Einstein@Home объявлено об открытии ещё одного радиопульсара (J1950+24).
 29 октября — в проекте распределенных вычислений PrimeGrid открыто наибольшее известное на тот момент обобщённое число Ферма 361658262144+1 (1 457 075 цифр).

Ноябрь 
 2 и 14 ноября — первые китайские стыковки с орбитальной лабораторией Тяньгун-1 беспилотного корабля Шэньчжоу-8.
 8 ноября — в ходе обработки порции данных Обсерватории Аресибо в рамках проекта добровольных распределенных вычислений Einstein@Home объявлено об открытии радиопульсара (J1952+25).
 9 ноября — неудачный запуск автоматической межпланетной станции Фобос-грунт.
 19 ноября — в проекте распределенных вычислений PrimeGrid открыто наибольшее известное на момент открытия обобщённое число Ферма 75898524288+1 (2 558 647 цифр).

Декабрь 
 7 декабря — в ходе обработки порции данных Обсерватории Аресибо в рамках проекта добровольных распределенных вычислений Einstein@Home объявлено об открытии двух радиопульсаров (J1910+10 и J1907+05).
 21 декабря — по результатам обработки статистики 4,4 фбн−1 коллаборацией ATLAS, работающей на Большом адронном коллайдере, объявлено от открытии новой элементарной частицы , состоящей из b- и анти-b-кварков (кварконий).
 24 декабря — в проекте распределенных вычислений PrimeGrid открыта наибольшая известная на данный момент пара простых чисел-близнецов 3756801695685×2666669±1 (200 700 цифр), являющихся числами Софи Жермен.

Награды

Нобелевские премии 
 Физика — Сол Перлмуттер, Брайан Шмидт, Адам Рисс — «за открытие ускоренного расширения Вселенной посредством наблюдения дальних сверхновых».
 Химия — Дан Шехтман — «за открытие квазикристаллов».
 Медицина и физиология — Жюль Офман, Брюс Бётлер — «за работы по изучению активации врождённого иммунитета», Ральф Стейнман — «за открытие дендритных клеток и изучение их значения для приобретённого иммунитета».
 Литература — Томас Транстрёмер — «за его краткие, полупрозрачные образы, которые дают нам обновлённый взгляд на реальность».
 Премия мира — Элен Джонсон-Серлиф, Лейма Гбови, Тавакуль Карман — «за ненасильственную борьбу за права и безопасность женщин и участие в миротворческом процессе».

Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова 
Лауреаты Большой золотой медали имени М. В. Ломоносова:
 Владимир Александрович Тартаковский — за выдающийся вклад в развитие технической химии, органической химии и промышленного органического синтеза.
 Роалд Хоффман — за выдающийся вклад в развитие «Прикладной теоретической химии» и создание обобщённых моделей строения и реакционной способности молекул.

Математика 
 Абелевская премия:
 Джон Милнор (США) — «за пионерские открытия в топологии, геометрии и алгебре».

 Информатика 
 Премия Кнута — Равиндран Кеннен
 Премия Тьюринга — Джуда Перл, за фундаментальный вклад в искусственный интеллект посредством разработки исчисления для проведения вероятностных и причинно-следственных рассуждений ()''

Премия Бальцана 
 Античная история (греко-римский мир): Питер Браун (Ирландия)
 Исследования Просвещения: Бронислав Бачко (Польша)
 Теоретическая биология и биоинформатика: Рассел Скот Ланде (США / Великобритания)
 Ранняя вселенная (от Планковского времени до первых галактик): Джозеф Айвор Силк (США / Великобритания)

Международная премия по биологии 
 Eric H. Davidson — биология развития.

Скончались 
 14 декабря — Борис Евсеевич Черток — выдающийся советский и российский учёный-конструктор в области ракетно-космической техники.

См. также

Примечания